Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Guy Forget che ha battuto in finale Amos Mansdorf 6-2, 7-6(4).

Teste di serie 

 Guy Forget (campione)
 Magnus Gustafsson (primo turno)
 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Jonas Svensson (primo turno)

 Aleksandr Volkov (semifinali)
 John McEnroe (quarti di finale)
 Marc Rosset (quarti di finale)
 Patrick McEnroe (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1991
ATP Tour 1991